Joseph Gockinga (1720-1780)
Joseph Gockinga (1778-1851)